Чугуевский район:

Россия:
 Герб Чугуевского района (Приморский край)

Украина:
 Герб Чугуевского района (Харьковская область)